Municipio de Whitefield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Whitefield (condado de Marshall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Whitefield (condado de Kandiyohi, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kandiyohi.